Tricolore bzw. Trikolore steht für:

 Trikolore, eine dreifarbige Flagge mit drei gleich breiten senkrechten oder waagerechten Streifen
 il tricolore, die Flagge Italiens
 le drapeau tricolore, die Flagge Frankreichs
 l’équipe tricolore, die französische Fußballnationalmannschaft (auch les tricolores)
 Adidas Tricolore, offizieller Spielball der Fußball-Weltmeisterschaft 1998
 das Tricolore-Phänomen, ein Symptom beim Raynaud-Syndrom

Tricolor bezeichnet:
 Tricolor, ein Autotransportschiff unter norwegischer Flagge (2002 gesunken)

Siehe auch:
 Drei Farben
 Frecce Tricolori, die Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe
 Viola tricolor